Talavera kan syfta på:

 Talavera (djur) – ett släkte av spindlar.

Geografi

Filippinerna 
 Talavera (kommun i Filippinerna)

Spanien 

 Talavera (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Lleida, 
 Talavera de la Reina – en kommun och stad i Spanien
 Slaget vid Talavera (1809)